Stany Zjednoczone:
 Sells – jednostka osadnicza

Osoby:
 Dave Sells – amerykański baseballista
 Sam Riley Sells – amerykański polityk
 Tommy Lynn Sells – amerykański seryjny morderca

Zobacz też:
 Controversy Sells
 Sels